Банное — село в Усть-Коксинского района Республики Алтай России. Входит в состав Карагайского сельского поселения.

История

География 
Расположено в приграничной территории юго-западной части Республики Алтай в горно-степной зоне и находится у реки Кокса.

Уличная сеть состоит из восьми географических объектов: ул. Ёлочная, ул. Зелёная, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Центральная.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 67 %, русские 29 % от общей численности населения в 377 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Автодорога регионального значения «Соузар — Банное» (идентификационный номер 84К-97) (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Примечания 

Населённые пункты Усть-Коксинского района